Kotuń heißen folgende Orte in Polen:

 Kotuń (Powiat Siedlecki), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Siedlecki, Wojewodschaft Masowien
 Kotuń (Szydłowo), Dorf im Powiat Pilski, Wojewodschaft Großpolen; siehe Szydłowo (Powiat Pilski)